Моча́лов:
 Мочалов Інар Іванович — вчений в галузі історії науки та філософії науки. Доктор філософських наук. Професор.
 Мочалов Павло Степанович — російський актор епохи романтизму.
 Мочалов Олександр Ігорович (1978—2014) — солдат резерву ЗСУ, загинув у боях за Іловайськ під час російсько-української війни.
 Мочалов Юрій Володимирович (1948—2014) — радянський і російський актор театру і кіно.